Винсент Водзиновский (; 1866 с. Иголомя (ныне гмина Иголомя-Вавженьчице Малопольское воеводство Польши) — 1940 , Краков) — польский живописец и график.

Биография 

Учиться искусству живописи начал в 1880—1881 годах в Варшавском классе рисования под руководством В. Герсона. Затем в 1881—1889 годах обучался в Краковской школе изящных искусств у профессоров Владислава Лущкевича, Леопольда Лëфлера и Яна Матейко.

В 1889—1892 годах стажировался в Мюнхенской академии художеств под руководством А. Вагнера.

В 1896 году В. Водзиновский поселился недалеко от Кракова и стал работать профессором живописи на Краковских высших женских курсах при местном промышленно-техническом музее.

Был дружен с известным польским коллекционером и меценатом И. Корвин-Милевским. В 1892—1907 работал главным образом по его заказам.

В рядах польских легионов участвовал в Первой мировой войне.

Творчество 
В ранний период своего творчества писал пейзажи и портреты, позже создавал реалистические, религиозные и символические композиции, писал картины местных типов людей и сельские жанровые сцены из жизни селян, живущих недалеко от Кракова.

Галерея

Ссылки 
 Картины и биография Винсента Водзиновского

Художники-портретисты Польши
Графики Польши
Военнослужащие Польских легионов (1914–1918)